Толчо́к — это фонетическое явление в следующих языках и диалектах:

 Толчок в датском языке () — гортанный приступ в датском языке;
 Толчок в лимбургском языке (лимб. stoottoon) — тональный акцент в лимбургском языке и рипуарских диалектах.

Фонетика и фонология по языкам